10 km de Manchester (em inglês: Great Manchester Run) é a mais tradicional corrida de rua com esta distância da Europa.

Em 2013, para promover o evento, os organizadores promoveram uma corrida de 150m, que contou com a presença do jamaicano Usain Bolt, que registrou o melhor tempo de uma prova com esta distância, com a marca de 14,36s.<ref>esportes.estadao.com.br/ 'Usain Bolt vence prova de 150m nas ruas de manchester</ref>

 Edições Legenda:'''Em verde, o melhor tempo da prova

Competições de atletismo
Desporto de Manchester